Бекс (, , ) — французская и нидерландская фамилия, а также топоним. Может означать:

Персоналии 
 Бекс, Антуан (род. 1981) — франкоканадский музыкант, фронтмен альтернативной группы CB7.
 Бекс, Петер Ян (1795—1887) — генерал Общества Иисуса (иезуиты).
 Бекс, Янис (род. 2002) — латвийский футболист, вратарь.

Топоним 
  — коммуна в кантоне Во, Швейцария.